Der Begriff MetroExpress bzw. Metro Express steht für:

 die vorläufige Bezeichnung des Rhein-Ruhr-Express
 eine in den 2000er Jahren angedachte Schienenverbindung von Kiel nach Hamburg
 Metro Express (Mauritius), Stadtbahn auf der Insel Mauritius
 Metro Express (China), chinesische Zeitung
 Metro Express (Kroatien), kroatische Zeitung